Колумбайн может означать:
 Старшая школа «Колумбайн»  — американская старшая школа в округе Джефферсон, штат Колорадо.
 Массовое убийство в школе «Колумбайн» — спланированное нападение двух учеников старших классов школы «Колумбайн» Эрика Харриса и Дилана Клиболда на остальных учеников и персонал этой школы, совершённое 20 апреля 1999 года с применением стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств, в результате которого нападавшие убили 13 человек (12 учеников и одного учителя), ранили ещё 23 человека, после чего застрелились сами.

См. также 
 Колумбан